A seguir está uma lista de trabalhos do escritor americano Edward Zane Carroll Judson, comumente conhecido por seu pseudônimo Ned Buntline.

Dime novels
 Magdalena, the Beautiful Mexican Maid: A Story of Buena Vista. New York: Williams Bros, 1846.  
 The Curse!: A Tale of Crime and Its Retribution, Founded on Facts of Real Life. Boston: Roberts & Garfield, 1847.  
 Bellamira; Or, the Last Days of Callao: An Historical Romance of Peru. Boston: Star Spangled Banner Office, 1847. 
 The Volunteer: Or, the Maid of Monterey: a Tale of the Mexican War. Boston: F. Gleason, 1847.  
 The Black Avenger of the Spanish Main, Or, the Fiend of Blood: A Thrilling Story of the Buccaneer Times. Boston: Gleason, 1847.  
 Matanzas; Or, a Brother's Revenge: A Tale of Florida. Boston: G.H. Williams, 1848.  
 Love's Desperation, Or, the President's Only Daughter: And Other Tales. Boston: F. Gleason, 1848.  
 Cruisings, Afloat and Ashore: From the Private Log of Ned Buntline Sketches of Land and Sea, Humorous and Pathetic, Tragical and Comical. New York: R. Craighead, 1848.  
 The Red Revenger, Or, the Pirate King of the Floridas; a Romance of the Gulf and Its Islands. Boston: F. Gleason, Flag of Our Union Office, 1848.  
 The Ice King, Or, the Fate of the Lost Steamer: A Fanciful Tale of the Far North. Boston: George H. Williams, 1848.  
 The King of the Sea: Tale of the Fearless and Free. New York: Samuel French, 1848.  

 Love at First Sight, Or, the Daguerreotype: A Romantic Story of Real Life. Boston: Jone's Pub. House, 1849.  
 Three Years After: A Sequel to the Mysteries and Miseries of New York. New York: Burgess, 1849.  
 Working Men, Shall Americans or English Rule in This City?. New York, 1849.  
 The B'hoys of New York: A Sequel to the Mysteries and Miseries of New York. New York: Dick & Fitzgerald, 1850.  
 The G'hals of New York: A Novel. New York: Dewitt and Davenport, 1850.  
 The Virgin of the Sun: A Historical Romance of the Last Revolution in Peru. London: Newman, 1850.  
 The Mysteries and Miseries of New York: A Story of Real Life. New York: Dick & Fitzgerald, 1851.  
 The White Cruiser, Or, the Fate of the Unheard-of: A Tale of Land and Sea: of Crime and Mystery. New York: Garrett, 1853.  
 The Wheel of Misfortune; Or, the Victims of Lottery and Policy Dealers: A Yarn from the Web of New York Life. New York: Garrett & Co, 1853.  
 The Jesuit's Daughter: A Novel for Americans to Read. New York: Burgess & Day, 1854.  
 The Mysteries and Miseries of New Orleans. Philadelphia: T.B. Peterson & Bros, 1854.  
 The Pale Lily; Or, the Young Bride's Honey Moon: A Tale of Border Life and Savage Cruelty. New York: Garrett & Co, 1855.  
 The Queen of the Sea; Or, Our Lady of the Ocean: A Tale of Love and Chivalry. Novelette. 1855.  
 The Red Right Hand: A Tale of Indian Warfare. New York: Dick & Fitzgerald, 1857.  
 Luona Prescott, Or, the Curse Fulfilled: A Tale of the American Revolution. New York, 1858.  
 Thayendanegea, the Scourge: Or, the Wareagle of the Mohawks : a Tale of Mystery, Ruth, and Wrong. New York: F.A. Brady, 1858.  
 The Shell-Hunter: Or, an Ocean Love-Chase, a Romance of Land and Sea. New York: F.A. Brady, 1858.  
 English Tom: Or, the Smuggler's Secret: a Tale of Ship and Shore. New York: F.A. Brady, 1858.  
 The White Wizard: Or, the Great Prophet of the Seminoles: a Tale of Strange Mystery in the South and North. New York: F.A. Brady, 1858.  
 Our Mess: Or, the Pirate-Hunters of the Gulf: a Tale of Naval Heroism and Wild Adventure in the Tropics. New York: F.A. Brady, 1859.  
 Seawaif: Or, the Terror of the Coast: a Tale of Privateering in 1776. New York: F.A. Brady, 1859.  
 Ned Buntline's Life Yarn. New York: Dick & Fitzgerald, 1860.  
 Saul Sabberday; or the Idiot Spy. New York: Brady, 1860.  
 Stella Delorme, Or, the Comanche's Dream: A Wild and Fanciful Story of Savage Chivalry. New York: F.A. Brady, 1860.  
 Norwood; Or, Life on the Prairie. New York: Dick & Fitzergald, 1860.  
 Elfrida, the Red Rover's Daughter: A New Mystery of New York. New York: F.A. Brady, 1860.  
 Morgan, Or, the Knight of the Black Flag: A Strange Story of By-Gone Times. New York: F.A. Brady, 1861.  
 The Man-O'-War's-Man's Grudge: A Romance of the Revolution. New York: F.A. Brady, 1861.  
 The Death-Mystery: A Crimson Tale of Life in New York. New York: F.A. Brady, 1861.  
 Hilliare Henderson, Or, the Secret Revealed: An Antecedent to "The Death Mystery". New York: F.A. Brady, 1862.  
 Ella Adams: Or, the Demon of Fire : a Tale of the Charleston Conflagration. New York: F.A. Brady, 1862.  
 The Grossbeak Mansion: A Mystery of New York. New York: F.A. Brady, 1862.  
 The Last of the Buccaneers: A Yarn of the Eighteenth Century. New York: Dick & Fitzgerald, 1863.  
 The Convict, Or, the Conspirators' Victim: A Novel Written in Prison. New York: Dick & Fitzgerald, 1863.  
 The Scourge of the Seas, Or, the Outlaw's Bride. New York: George Munro, 1864.  
 Sadia: a Heroine of the Rebellion. New York: F.A. Brady, 1864.  
 Netta Bride; Or, the King of the Vultures. New York, 1864.  
 Mermet Ben, Or, the Astrologer King: A Story of Magic and Wonderful Illusions. New York: Hilton, 1865.  
 Clara St. John, Or, the Mystery Solved: A Sequel to Mermet Ben. New York, 1865.  
 The Parricides; or the Doom of the Assassins, the Authors of a Nation's Loss. A Tale Based on the Assassination of Abraham Lincoln. New York: Hilton & Co, 1865.  
 The Battle of Hate, Or, Hearts Are Trumps. New York: F.A. Brady, 1865.  
 Rose Seymour, Or, the Ballet Girl's Revenge: A Tale of the New-York Drama. New York: Hilton, 1865.  
 Wealth and Beauty, Or, the Temptations of City Life. , 1865.  
 Netta Bride: And the Poor of New York. New York, 1865.  
 The War-Eagle or the Scourge of the Mohawks. New York, 1865.  
 The Rattlesnake: Or, the Rebel Privateer: A Tale of the Present Time. New York: Frederic A. Brady, 1865.  
 The Beautiful Nun. Philadelphia: T.B. Peterson, 1866.  
 Clarence Rhett: Or, the Cruise of a Privateer: an American Sea Story. New York: F.A. Brady, 1866.  
 Magdalena, the Outcast; Or, the Millionaire's Daughter: A Story of Life in the Empire City. New York: Hilton, 1866.  
 The Midnight Lamp, Or, Life in the Empire City. New York, 1866.  
 Mark Myrtle, the Maniac Hunter. New York, 1866.  
 Tiger-eye: A Story of Wild Adventure in the Backwoods. New York: G. Munro, 1866.  
 Old Nick of the Swamp; Or, the Bravo's Vengeance: A Story of Texas. New York: George Munro & Co, 1867.  
 Hawk-eye the Hunter: A Story of Western Life. New York: George Munro & Co, 1867.  
 Rosa, the Indian Captive: A Story of the Last War with England. New York: Hilton, 1867.  
 Templar's Chart Certificate of Membership. Greenpoint New York, 1867.  
 Quaker Saul, The Idiot Spy, Or, Luliona, the Seminole: A Tale of Men and Deeds of '76. , 1869. (Buntline, Ned, Nathaniel, Orr.) 
 War-eagle ; Or, Ossiniwa, the Indian Brave. New York: DeWitt Publisher, 1869.  
 The Secret Vow; Or, the Power of Woman's Hate. New York: Beadle, 1870.  
 Miriam, Or, the Jew's Daughter: A Tale of City Life. New York: Dick & Fitzgerald, 1870.  
 Charley Bray; or the Fireman's Mission: The Story of a New York Fireman. New York: Trade publication, 1870.  
 Luona's Oath, Or, the Curse Fulfilled. New York, 1870.  
 Sib Cone, the Mountain Trapper. New York: Frank Starr, 1870.  
 Mad Anthony's Captain. New York: George Munro, 1872.  
 Texas Jack, The White King of the Pawnees, New York Weekly, Vol. XXVIII, No. 20, March 24 1872
 Agnes, Or, the Beautiful Milliner. New York: Advance Pub, 1874.  

 The Red Warrior, Or, Stella Delorme's Comanche Lover: A Romance of Savage Chivalry. New York: Frank Starr, 1874.  
 Red Ralph, the Ranger; or the Brother's Revenge. New York: F. Starr, 1875.  
 The Smuggler: Or, the Skipper's Crime: A Tale of Ship and Shore. New York: Frank Starr, 1875.  
 True As Steel, Or, the Faithful Sister. New York, 1876.  
 Old Zip's Cabin: Or, a Greenhorn in the Woods. New York: Beadle and Adams, 1878.  
 The Sea Bandit, Or, the Queen of the Isle: A Tale of the Antilles. New York: Frank Starr, 1879.  
 Buffalo Bill, the King of Border Men. New York: publisher not identified, 1881.  
 Andros, the Free Rover: Or, the Pirate's Daughter. New York: Beadle & Adams, 1883.  
 Texas Jack's Chums or, the Whirlwinds of the West. New York: The Nickle Library (Series 24, No. 643), 1883.
 Old Sib Cone, the Mountain Trapper. New York: Beadle and Adams, 1885.  
 Tombstone Dick, the Train Pilot, Or, the Traitor's Trail: A Story of the Arizonian Wilds. New York: Beadle & Adams, 1885.  
 Buffalo Bill: His Life and Stirring Adventures in the Wild West. London: G. Purkess, 1887.  
 Buffalo Bill's First Trail: Or, Will Cody, the Pony Express Rider. New York: M.J. Ivers, 1888.  
 The Black Privateer, Or, Cruise of the Cloud-Rift. New York: Camp-fire Library Co, 1888.  
 Shadowed and Trapped, Or, Harry the Sport. New York: Street & Smith, 1889.  
 Alf, the Chicago Sport. New York: Street & Smith, 1889.  
 The Miner Detective, Or, the Ghost of the Gulch. New York: Street & Smith, 1889.  
 Fire Feather, the Buccaneer King: A Tale of the Caribbean Sea. New York, 1890.  
 Orthodox Jeems: A Tale of Wild Adventure in the Black Hills. New York: Street & Smith, 1890.  
 Red Douglass, Or, the King of the Black Forest. New York: Street & Smith, 1890.  
 Hazel-eye, the Girl Trapper. New York: Street & Smith, 1890.  
 The Sea Spy. New York: Beadle & Adams, 1890.  
 Mountain Tom: A Story of the Diamond Fields. New York: Street & Smith, 1890.  
 Gulietta the Waif, Or, the Girl Wrecker. New York: Street & Smith, 1890.  
 Fritz's Old Score, Or, Sib Cone's Right Bower. New York, 1890.  
 Rover Wild, the Jolly Reefer. New York: Street & Smith, 1890.  
 Sensation Sate, the Queen of the Wild-Horse Range. New York: Street & Smith, 1890.  
 The Pearl of the Reef, Or, the Diver's Daughter. New York: Street & Smith, 1890.  
 The Witch of the Ocean, Or, the Lady of Silver Spray. New York: Street & Smith, 1891.  

 Buffalo Bill's Last Victory, Or, Dove Eye, the Lodge Queen. New York: Street & Smith, 1891.  
 'Silver Wing', the Angel of the Tribes. New York: Street & Smith, 1891.  
 Red Dick, the Tiger of California. New York: Street & Smith, 1891.  
 The Revenue Officer's Triumph; Or, the Sunken Treasure. New York: Street & Smith, 1891.  
 Long Tom, the Privateer. New York: Beadle & Adams, 1891.  
 Big Foot Wallace, the Giant Hero of the Border. New York: Street & Smith, 1891.  
 Buckskin Sam the Scalp-Taker. New York: Street & Smith, 1891.  
 Sam Ricketty, Or, a Well Planned Plot. New York, 1891.  
 Midwhipman [sic] Angus of H.m.s. Plantagenet, Or, the West Indian Sea Mystery. New York: Street & Smith, 1891.  
 Merciless Ben, the Hair-Lifter. New York: Street & Smith, 1891.  
 Bill Tredegar, the Moonshiner of Blue Ridge. New York: Street & Smith, 1895.  
 Dashing Charlie, the Texan Whirlwind. New York: Street & Smith, 1896.  
 Wild Bill's Last Trail. New York: Street and Smith, 1896.  
 Darrow, the Floating Detective, Or, the Shadowed Buccaneer: A Thrilling Ocean Story. New York: Street & Smith, 1896.  
 Wrestling Joe, the Dandy of the Mines, Or, the Crimson Trail of the Avenger. New York: Street & Smith, 1896.  
 Barnacle Backstay, Or, the Gray Eagle of the Atlantic. New York: Street & Smith, 1896.  
 Captain Jack, Or, the Seven Scouts. New York: Street & Smith, 1896.  
 Bill Tredegar, Or, the Outlaw of the Blue Ridge: A Story of the Secret Service. New York: Street & Smith, 1896.  
 Buffalo Bill's Best Shot. New York: Street & Smith, 1897.  
 The Ice-King, Or, Fate of the Lost Steamer: A Story of the Frozen North. New York, 1898.

Letras de músicas
 Buntline, Ned and Woodbury, Isaac B. Capture of Monterey. Boston: Prentiss & Clark, 1847. 
 Buntline, Ned  and Woodbury, Isaac B. The Waving Plume: Song. Boston: E.H. Wade, 1847. 
 Buntline, Ned, J H. Johnson, and M G. Lewis. The Toper's Appeal: A Parody on the Maniac. Philadelphia, Pa.: J.H. Johnson, Song publisher, 1855.  
 Buntline, Ned and J H. Johnson. Sad Times: The Burning of the Steamboat New Jersey, on the Delaware, Night of March 15th, 1856. Sixty-Two Persons Hurried into Eternity by Water and by Fire. Philadelphia: Johnson's, No. 5 North Tenth Street, Philad, 1856.  
 The Philadelphia Girl's Lament!. Philadelphia: J.H. Johnson, Song publisher, 1856.  
 Buntline, Ned, and J R. Thomas. The Rainbow Temperance Song. New York: William A. Pond, 1868.

Peças
 The Scouts of the Prairie. Performed by the Buffalo Bill Combination, Chicago, Dec. 15 1872

Leitura adicional

Ligações externas
 

Bibliografias por autor